Stenomalina är ett släkte av steklar som beskrevs av Ghesquière 1946. Stenomalina ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Stenomalina